Olindense – abitanti di Nova Olinda do Norte
Olindense – abitanti di Olinda Nova do Maranhão
Olindense – abitanti di Olinda